McKone ist der Familienname folgender Personen:

 Mike McKone, US-amerikanischer Comiczeichner
 Oskar Kraska McKone (* 2000), deutscher Schauspieler